Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Анке Губер (2-ге коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Олена Лиховцева (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Du Maurier Open 1996 Draw 

1996
Одиночний розряд
Du Maurier Open 1996